Српска лига Београд је једна од четири Српске лиге у фудбалу. Српске лиге су трећи ниво лигашких фудбалских такмичења у Србији. Лига броји 16 клубова. Виши степен такмичења је Прва лига Србије, а нижи Београдска зона.

Победници свих првенстава

Клубови у сезони 2022/23.

Укупна табела лиге 2006—2022. 
Стање након сезоне 2021/22. Клубови који се такмиче у сезони 2022/23. су подебљани.

Напомене

Спољашње везе 
 Фудбалски савез Београда - званични сајт
 Српска лига Београд на сајту -{srbijasport.net}-

 
Фудбалске лиге у Србији
Фудбал у Београду